Les élections aux conseils d'arrondissement de 1931 ont eu lieu le  et le .

Résultats à l'échelle du département

Présidents de conseils d'arrondissement élus

Évolution

Arrondissement d'Amiens 
*Conseillers d'arrondissement sortants ne se représentant pas

Canton d'Amiens-Nord-Est

Canton d'Amiens-Sud-Ouest

Canton de Bernaville

Canton de Boves

Canton de Doullens

Canton d'Oisemont

Canton de Picquigny

Canton de Poix-de-Picardie

Canton de Villers-Bocage

Arrondissement d'Abbeville 
*Conseillers d'arrondissement sortants ne se représentant pas

Canton d'Abbeville-Nord 
*sortant

Canton d'Ailly-le-Haut-Clocher 
*sortant

Canton de Gamaches 
*sortant

Canton de Nouvion 
*sortant

Canton de Saint-Valery-sur-Somme 
*sortant

Arrondissement de Montdidier 
*Conseillers d'arrondissement sortants ne se représentant pas

Canton d'Ailly-sur-Noye

Canton de Rosières-en-Santerre

Canton de Roye

Arrondissement de Péronne 
*Conseillers d'arrondissement sortants ne se représentant pas

Canton de Bray-sur-Somme

Canton de Combles

Canton de Nesle

Canton de Roisel

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Conseil d'arrondissement
 Arrondissements de la Somme
 Liste des cantons de la Somme
 Liste des communes de la Somme

1931
Arrondissement 1931